Casolari, plurale di Casolare
 Francesco Casolari, giocatore di baseball
 Georges Casolari, calciatore
 Pascal Casolari, pittore